René Lasserre peut désigner :
 René Lasserre (1895-1965), un joueur et entraîneur français de rugby à XV ;
 René Lasserre (1924-2000), joueur français de rugby à XV et de rugby à XIII ;
 René Lasserre (1912-2006), un chef cuisinier français ; 
 René Lasserre (né en 1946), un universitaire français.